Hybryde Linux était un concept intégré à la distribution Linux Ubuntu. Le HY-MENU permet d'essayer plusieurs environnements de bureau sans redémarrer l'ordinateur ou passer par un gestionnaire de session tel que GDM. La dernière version, Hybryde fusion propose les environnements de bureau suivants : Cinnamon, Enlightenment, FVWM, GNOME, KDE, LXDE, MATE, Openbox, Unity, Xfce.

Le projet est malheureusement mort.

Utilisation 
Hybryde n'est pas adaptée, par sa grande consommation en ressources système, à un usage en production.

Elle est destinée à être utilisée sur clé USB lors de manifestations pour le logiciel libre, afin de présenter rapidement au public les différents aspects de Linux.

Fonctionnement

Hybryde Fusion propose au lancement le bureau HY-D-V1, qui permet le changement entre les environnements de bureau proposés. Beaucoup des applications présentes par défaut avec chaque gestionnaire de bureau se retrouvent dans Hybryde afin de proposer une immersion plus complète.

Historique des versions 
Hybryde NirvanOs, 
 Hybryde EldoradOs, 
 Hybryde-Evolution, 
 Hybryde Fusion,

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Portail Hybryde
  Hybryde Linux sur Distrowatch

Distribution Linux
Ubuntu